Berghausen může být:

 obec v Německu v zemském okrese Rýn-Lahn v Porýní-Falcku, Berghausen (Porýní-Falc)
 obec v Rakousku v okrese Leibnitz v Štýrsku, Berghausen (Štýrsko)

Reference